Outen (von englisch out „heraus“) steht für:

 outen, jemanden einer Sache bezichtigen, die bis dahin geheim war, siehe Outing
 Savannah Outen (* 1992), US-amerikanische Sängerin

Siehe auch:
 Outing (Begriffsklärung)
 Coming-out (Selbsterklärung)